Абасов, Магомед:
 Абасов, Магомед Абасович (1932—2014) — советский и российский аварский поэт, народный поэт Республики Дагестан.
 Абасов, Магомед Басирович (род. в 1965) — российский оперный певец, народный артист Республики Дагестан.